Ballerina es el término italiano para una bailarina de ballet. También puede referirse a:
Ballerina, canción del músico norirlandés Van Morrison.
Ballerina, marca chilena de champú, acondicionador y jabón líquido.
Ballerina, equino soviético que participó en los juegos olímpicos de México 1968.
Ballerina, película franco-canadiense estrenada en 2016.